
Ка́менный цвето́к:

Литература
 «Каменный цветок» — сказ П. П. Бажова.
 «Каменный цветок» — роман 1982 года .

Кинематограф
 «Каменный цветок» — фильм Александра Птушко, экранизация уральских сказов П. П. Бажова (1946).
 «Каменный цветок» — мультфильм Олега Николаевского по мотивам уральских сказов П. П. Бажова (1977).

Музыка
 «Каменный цветок» — балет Александра Фридлендера (1944).
 «Каменный цветок» — балет Сергея Прокофьева (1954).
 «Каменный цветок» — опера Кирилла Молчанова (1950).
  — 6-й студийный альбом Антониу Карлоса Жобина (1970).

Топоним
 «Каменный цветок» — фонтан на территории ВДНХ в Москве.
 «Каменный цветок» — фонтан на площади Труда в Екатеринбурге.
 «Каменный цветок» — памятник в мемориальном комплексе «Тыл фронту» в Магнитогорске.
 «Каменный цветок» — памятник в бывшем концлагере Ясеновац (Хорватия).